Ordet Kappa har flere betydninger:
 Kappa er et bogstav i det græske alfabet.

 Kappa (virksomhed) er et italiensk tøjfirma, der blev stiftet i 1916, Torino.